Kastelroto ima više značenja:
 Kastelroto (Avelino)
 Kastelroto
 Kastelroto (Kuneo)
 Kastelroto (Pavija)
 Kastelroto (Pezaro i Urbino)
 Kastelroto (Verona)